Шида-Картли:

 Шида-Картли — историко-географическая область Грузии.
 Шида-Картли — административно-территориальная единица Грузии.